Osoby o tym nazwisku:
 Jörgen Sundqvist – szwedzki narciarz alpejski
 Karl Sundqvist – szwedzki kajakarz, olimpijczyk
 Stig Sundqvist – szwedzki piłkarz